

Nationella utmärkelser

Svenska Kungliga Riddarordnar
Serafimerorden
Svärdsorden
Nordstjärneorden
Vasaorden

Kungliga medaljer
H.M. Konungens medalj
Kungl. Jubileumsminnestecken
Litteris et Artibus
Prins Carl-medaljen
Prins Eugen-medaljen
Serafimermedaljen
Sui memores alios fecere merendo
För omsorgsfull renvård
Tillfälliga, informella medaljer

Regeringens medaljer
För medborgerlig förtjänst
För nit och redlighet i rikets tjänst
Illis quorum meruere labores

Nobelpris 
Nobelpriset i fysik
Nobelpriset i kemi
Nobelpriset i litteratur
Nobelpriset i medicin
Nobels fredspris

Pris och utmärkelser för humanitära insatser 
Martin Luther King-priset
Right Livelihood Award (kallas ibland i media för det "alternativa nobelpriset" trots att det inte har något med Nobelpriset att göra)

Vetenskap, matematik, teknologi

Medaljer och utmärkelser för flera discipliner 
Adelsköldska medaljen
Arnbergska priset
Berzeliusmedaljen i guld
Crafoordpriset
Edlundska priset
Flormanska belöningen
Gregori Aminoffs pris
Göran Gustafssonprisen
Hilda och Alfred Erikssons pris
Höpkenmedaljen i guld
Ingvar Lindqvistprisen
Letterstedtska fonden för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar
Letterstedtska medaljen i guld
Lidbomska belöningen
Schockprisen
Sparreska priset
Stora Linnémedaljen i guld
Strömer-Ferrnerska belöningen
Sture Centerwalls pris
Svante Arrheniusmedaljen
Söderbergska priset
Tage Erlanders pris
Verner von Heidenstams guldmedalj
Wallmarkska priset
Äldre Linnémedaljen i guld

Biologi
Carl XVI Gustafs medalj, "Pro Mundo Habitabili"
Lovénmedaljen
Naturskyddsmedaljen (H Ax:son Johnson)
Wahlbergska minnesmedaljen i guld

Datavetenskap

Ekonomi
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
Söderströmska medaljen i guld

Fysik

Kemi

Matematik
Wallenbergpriset

Medicin

Teknik

Utövande konstnärer m fl

Konst
Schockprisen

Litteratur, språkvård
Se huvudlista Lista över litteraturpriser
Alf Henrikson-priset
Aniara-priset
Astrid Lindgren-priset
Astrid Lindgren Memorial Award (Alma-priset).
Bellmanpriset
Cliopriset
C S Lewis-priset
De Nios Stora Pris
Gerard Bonniers pris
Glasnyckeln
Gustaf Fröding-stipendiet
Iris Ljudbokspris
Kellgrenpriset
Letterstedtska författarpriset
Letterstedtska priset för översättningar
Litteraturfrämjandets stora pris
Ivar Lo-priset
Margit Påhlsons pris
Pilotpriset
Sherlock-priset
Stig Carlson-priset
Svenska Akademiens kungliga pris
Svenska Akademiens nordiska pris
Svenska Akademiens Språkvårdspris
Svenska Akademiens stora pris
Svenska Akademiens Svensklärarpris
Svenska Dagbladets litteraturpris
Svenska Dagbladets Thaliapris

Övralidspriset

Musik 
Albin Hagströms Minnespris
Anita O'Day-priset
Atterbergpriset
Christ Johnson-prisen
Gyllene skivan
Göran Lagervalls Musikstipendium
Hugo Alfvénpriset
Ingmar Bengtsson-priset
Jan Johansson-stipendiet
Jazzkatten
Jenny Lindstipendiet
Kungl. Musikaliska Akademiens Jazzpris
Lars Gullin-priset
Musikaliska Akademiens pedagogstipendium
Mai von Rosens pianopedagogpris
Medaljen för Tonkonstens Främjande
Norrbymedaljen
Olle Adolphsons minnespris
Polarpriset
Pro Musica Militare
Rosenbergpriset
Schockprisen
Spelmannen
Svenska Dagbladets operapris
Svenska Dagbladets Poppepris
Thore Ehrling-stipendiet
Årets barn- och ungdomskörledare
Årets körledare

Teater 
Carl Åkermarks stipendium
Gösta Ekman-stipendiet
Guldmasken
Hederspriset till Gösta Ekmans minne
Kvällspostens Thaliapris
Lerumsbaggen
O'Neill-stipendiet
Svenska Akademiens teaterpris
Expressens teaterpris "En bit av Georgs hatt"

Film
Filmpennan
Guldbaggar
Bästa dokumentärfilm
Bästa film
Bästa foto
Bästa kortfilm
Bästa kvinnliga biroll
Bästa kvinnliga huvudroll
Bästa manliga biroll
Bästa manliga huvudroll
Bästa manuskript
Bästa Prestation inom yrkeskategorierna filmklippare, scenograf, kostym, maskör, special effects och animation
Bästa Prestation inom yrkeskategorierna ljudtekniker, mixare och kompositör
Bästa regi
Bästa utländska film
Hedersguldbagge
Ingmar Bergman-priset

Serier

Adamsonstatyetten

Kultur/Övrigt 
Bernspriset
Karamelodiktstipendiet
Karl Gerhard-stipendiet
John Landquists pris
Lena Nyman-priset
Magnoliapriset
Mårbackapriset
Natur & Kulturs kulturpris
Stallfåglarnas Humorpris
Stockholms stads Bellmanpris
Stora retorikpriset
Tage Danielsson-priset
Tove Jansson-priset

Sport

Utmärkelser
Svenska Dagbladets guldmedalj
Svenska Idrottsgalan
Idrottsakademins hederspris
Radiosportens Jerringpris
TV-sportens Sportspegelpris
Årets idrottare med funktionshinder
Årets idrottslag
Årets idrottsledare
Årets idrottsprestation
Årets kvinnliga idrottare
Årets manlige idrottare
Årets nykomling

Friidrott
Lista över kvinnliga OS-medaljörer i friidrott
Lista över manliga OS-medaljörer i friidrott

Övrigt

Skönhet
Fröken Sverige
Miss Universum

Svenska priser, medaljer och utmärkelser